Лесно́е — посёлок сельского типа Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

История 
Посёлок Лесное обозначался на картах конца XX века, однако официальное название и статус ему были присвоены 18 июня 2007 года постановлением Правительства РФ «О присвоении наименований географическим объектам в Костромской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской и Тамбовской областях». Ранее здесь находился военный городок № 14. 

13 октября 2004 года объекты социальной инфраструктуры Ольгинской квартирно-эксплуатационной части были переданы в ведение Всеволожского района. Это 13 жилых домов, клуб, медпункт, детский сад-ясли, школа, баня, прачечная, а также инженерная инфраструктура.

География 
Посёлок расположен в северной части района на автодороге  (Санкт-Петербургское северное полукольцо, бывшая  «Магистральная» ( — Васкелово —  — )).

Посёлок находится к западу от деревни Лемболово, посёлка Стеклянный и Лемболовского озера.

С севера к посёлку примыкает подъездной путь от железнодорожной линии Санкт-Петербург — Приозерск.

Демография

Транспорт 
Посёлок связывает со станцией Васкелово маршрут № 611, протяжённостью 10,4 км.

С Санкт-Петербургом посёлок связывает автобусный маршрут № 690 до ст. метро  «Проспект Просвещения».

Инфраструктура 
В посёлке 3 дома 1959 года постройки, 8 домов 1960—1965 года постройки и 2 дома 1989 года постройки. Этажность: 1 дом двухэтажный, 10 домов трехэтажных, 2 дома пятиэтажных.

Примечания 

Населённые пункты Всеволожского района